

Anno 
 329 o 329 a.C.

Matematica 
 329 (numero)